Pablo Álvarez Núñez, calciatore spagnolo (n. 1980)
Pablo Sebastián Álvarez, calciatore argentino (n. 1984)
Pablo Álvarez Menéndez, calciatore uruguaiano (n. 1985)
Pablo Álvarez, calciatore argentino

ru:Альварес, Пабло